

Persone
Ariel Rosada (1978) – calciatore argentino
Bruno Rosada (1936-2011) – filologo, critico letterario e insegnante italiano
Luciano Rosada (1923-1998) – direttore d'orchestra italiano
Maria Rosada (1899–...) – montatrice italiana

Altro
Sindrome di Rosada – entità clinica